Н-метал — вигаданий метал, який з'являється в американських книгах коміксів, виданих DC Comics.

Публікація 
Важкий ізотоп заліза Fe^676 є рідним для  — рідної планети  та ,   та Жінки-яструба. Серед незвичайних властивостей Н-металу є здатність заперечувати гравітацію, дозволяючи особі, що носить об'єкт із Н-металу, як-от ремінь, літати. На додачу, Н-метал також захищає власника від елементів і прискорює загоєння ран, збільшує їхню силу та захищає їх від екстремальних температур. Він має багато інших властивостей, які ще не розкрито повністю. Припускається, що всі мабуть «магічні» здібності танагарського суперлиходія  випливають із його унікальної майстерності властивостей Н-металу. Ці сили збільшилися до богоподібного рівня протягом війни, коли він збудував собі штучне тіло, зроблене з субстанції.

У давньому Єгипті розбився танагарський космічний корабель, зроблений із Н-металу, лише щоб бути виявленим принцом Хуфу та його нареченою Чай-арою. Постійний вплив Н-металу змусив Хуфу та Чай-ару до циклу реінкарнацій. У XX столітті вони втілені як  і Шаєра Сондерс, оригінальні Людина-яструб і Дівчина-яструб. Як Людина- та Дівчина-яструби, вони носили Н-металеві ремені, зроблені з допомогою танагарця Парана Катара, батька Катара Гола, коли він відвідав Землю.

Багато років потому син Картера та Шаєри  зробив костюм з броні, зробленої з Н-металу, й узяв ім'я  як член-засновник  Костюм надає йому захист від атак, дає йому підіймати велику вагу та дозволяє йому літати та проектувати вибухи сонячної енергії.

Поточні Людина- та Дівчина-яструб продовжують одягати Н-метал.

Набагато пізніше в часовій лінії DC члени  одягають «льотні персні», зроблені зі сплаву Н-металу під назвою валорій.

Найманець, відомий як Дезстроук, одягає броню, зроблену з композитної Н-металевої суміші.

Його назва походить від ідіоми «» у значені, що щось підняте до друже високого рівня, у цьому випадку загальні численні незвичайні властивості й атомний номер металу.

У нещодавно перезавантаженому континуумі Н-метал бере багато атрибутів інших медіа, залишаючи всі свої унікальні якості. Тепер метал має містичний характер, поділяючи симбіотичний зв'язок, коли зв'язується з підхожим носієм, діючи їм численні біофізичні збільшення, як у попередніх публікаціях.

Він надає користувачеві збільшені фізичні можливості при фізичному зв'язуванні з ним, як у випадку з Катаром Голом, він має навіть регенеративні та відновлювальні здібності, набагато більші, ніж у минулих серіалізаціях.

Навіть маючи змогу відновити давно втрачені фізичні атрибути на кшталт генетично хирлявого розмаху крил танагарців. Метал метаморфічний і може змінюватися, зсуватися чи виготовляти екранування чи озброєння за командою. Цілющі властивості, присутні в ньому, настільки сильні, що вони можуть навіть оживити нещодавно померлого. Н-метал рухатиметься та діятиме, як володар вважатиме за потрібне, але також може працювати самостійно, захищаючи носія від певних атак.

Н-метал має різні інші властивості, що роблять його корисним для бою чи підтримки. Тобто він адаптивний і може розробити нові здібності, необхідні користувачеві, як-от анулювання регенеративних здібностей іншого, дозволяючи завдавати фатальних ударів, цей метал також може взаємодіяти та скасовувати надприродні сутності на кшталт провидів і примар, як у мультфільмі.

У випадку  він використав метал для збільшення своїх уже значних псионічних і фізичних можливостей у декілька разів. Такі ж дивні, як і матерія, всі його функції згасають, якщо та коли він змішується з іншими металами. Лише надаючи користувачеві значно збільшену силу та фізичні здібності, крім того, він іще жорсткіший навіть за сітчасту обшивку титанової сталевої броні.

Н-метал, як і таємничий Елемент-Ікс, є матерією мультивсесвіту DC. Попри свою ковкість, він має надзвичайну стійкість на розрив, аби вироби з нього були майже незборимими. Голем Есхатон, створений Старим богом зла Зонузом; збудований із використанням Н-металу, щоби вполювати та винищити його потомство в Нових богах. Через нього вони мали силу задіювати метафізичні сили самої реальності; здатні випускати вибухи руйнівної сили, що могли зрівняти міста та планети, проектувати енергії відновлення життя, які могли звільнити тих, хто у пастці навіть у , а їхньою найефективнішою функцією була факсиміле Омега-променя, використовуваного Мороком. Який здатен одночасно стріляти та відстежувати свої намічені цілі на відстані через весь усесвіт і вимір.

Відродження DC 

У Відродженні DC Comics Н-метал уперше знову з'явився в Dark Days: The Forge. У  № 1 розкривається, що весь Н-метал, наявний на Землі, було знищено Кендрою Сондерс, єдиний шматок залишався в неї, доки Бетмен не викрав його. Н-метал виявляється частиною процесу, званого окутуванням, у якому герой торкається п'яти божественних металів, які можуть створити двері до темного мультивсесвіту. Протягом події Dark Nights Бетмен стає частиною цього процесу, в результаті чого міняється місцями з сімома темними версіями себе з темного мультивсесвіту. Пізніше розкривається, що Н-метал є зустрічним вібраційним матеріалом, який скасовує частоти мешканців Темного муьтивсесвіту, як це було з крученою дзеркальною інверсією Дем'яна Вейна під іменем Кажана, який Сміється, роблячи його найефективнішою зброєю проти Барбатоса та його семи темних анаграм Бетмена.

Походження Дівчини- та Чоловіка-яструба у Відродженні все ще прив'язане до Н-металу.

В інших медіа

Ліга справедливості 
У мультсеріалі «Ліга справедливості» Н-метал має дещо іншу історію. Н-метал — трансуранове залізо з атомним номером 676, показує вроджені антимагічні властивості, гіперпровідний і здатний інвертувати мезони та гравітони.

Танагарці використовували Н-метал відвадити Іктулху, Лавкрафтової сутності, що поколіннями панувала Танагаром. Також Дівчина-яструб мала змогу використовувати свою Н-металеву булаву для відхилення заклинань , та її булава була єдиною зброєю, що могла згасити шаленого  під упливом магії хаосу

, який з'являється пізніше у DCAU, також носить сокиру та тенета, зроблені з Н-металу. Він використав тенета для захоплення , стверджуючи, що властивості Н-металу заважають вимірному зсуву.

Бетмен 
У «Бетмені» Н-метал перейменовано в «Nth Element» і зображений як мінерал, що знаходиться в метеоритах. The mineral causes whatever is irradiated with it to float and defy gravity, як у коміксах. Nth Element використовується в обладнанні Людини-яструба, а Чорна Маска намагається використати його для пограбування банку.

Бетмен: Відважний і сміливий 
У «Бетмені: Відважному та сміливому» Бетмен використовує Н-металеві кастет, наручники, а також бетаранги для боротьби та захоплення Джентльмена Привида. Показано, що Зелена стріла має стріли з Н-металевими наконечниками. Як показано в анімаційній «Лізі справедливості», Н-метал можна використовувати проти надприродних істот, але він уразливий до прямих магічних заклять, як видно, коли Еквінокс таємничо плавить Бетменові Н-металеві наручники.

Флеш 
В епізоді «Флеша» «Легенди сьогодення»  отримує Жезл Горуса, зроблений із дивного потойбічного матеріалу, який  називає «Н-металом» і починає розробляти рукавички, що можуть протидіяти енергії Жезла.

Стріла 
В епізоді «Стріли» «Легенди вчорашнього дня» після вбивства  принца Хуфу та жриці Чай-ари метеорний шторм із Н-металевих метеорів випадає в Єгипті, даруючи Хат-Сетові безсмертся, а Хуфу та Чай-арі — силу реінкарнації. Після провалу їхньої першої спроби зупинити Севеджа Флеш біжить назад у часі та допомагає Циско поліпшити рукавички для протидії жезлу Севеджа. Після того, як вони долають Севеджа, Циско робить distress communicator із Н-металу для Кендри та Картера.

Легенди завтрашнього дня 
В епізоді «Легенд завтрашнього дня» «Ніч яструба» дивний метеорит, зроблений із Н-металу падає в Гармоні-Фоллз, Орегон 1958 року, який виявляє . На місці падіння він також знаходить групу підлітків, які розбилися, та захоплює їх, де він експериментує над ними у психлікарні з Н-металом і перетворює їх на яструбоподібних істот, разом із різними іншими захопленими ним жертвами.  потім захоплено та відправлено, де Вандал вводить йому сироватку з Н-металу, що перетворює його на істоту-яструба. Пізніше, після того, як команда спромоглася зупинити Севеджа,  і Гідеон спромоглися створити сироватку для протидії ефектам Н-металу та вилікувати Джекса й інших жертв.

Супердівчина 
В епізоді «Супердівчини» «» Супердівчина та  були захоплені  й ув'язнені у клітках із Н-металу. Коли Супердівчина намагається зламати Н-металеві клітки, Мон-Ел стверджує, що «вони незламні», та згадує, що цей метал із .

Injustice 2 
У відеогрі Injustice 2, певні шматки налаштовуваного обладнання зроблені з чи посилаються на Н-метал. Додатково, певні персонажі мають Н-металеві шкіри, які можна розблокувати, даючи обладнанню персонажа та певним частинам їхнього одягу металевий вигляд. Також, Донателло згадує, що він оснастив свій новий посох Бо Н-металевим ядром, зустрівши Гела Джордана.

Див. також

Примітки 

Засновані 1940
Вигадані речовини
Метали
DC Comics